Full Circle – album Drowning Pool
 Full Circle – album Pennywise
 Full Circle – album The Doors
 Full Circle – album Xzibita
 Full Circle – album Creed
 Full Circle Magazine – miesięcznik internetowy